Ramesh Krishnan ha battuto in finale David Siegler 6-0, 6-2.

Teste di serie

 Ramesh Krishnan (Campione)
 David Siegler (finale)
 David Siegler (semifinali)
 Stefan Svensson (quarti di finale)

 Stefan Svensson (semifinali)
 Scott Davis (primo turno)
 Glenn Michibata (quarti di finale)
 Schalk Van Der Merwe (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1979